Wilhelm Kisch ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kisch (Jurist) (1874–1952), deutscher Rechtswissenschaftler
 Wilhelm Maximilian Kisch (1827–1893), österreichischer Schriftsteller